Knüppel steht für:
 einen Stock zum Schlagen, siehe Keule und Schlagstock
 Bezeichnung für ein Stahlhalbzeug, siehe Knüppel (Stahl)
 Brötchen-Variante aus dem Berliner Raum, siehe Brötchen
 dünnes Rundholz, welches nicht sinnvoll zu Schnittholz verarbeitet werden kann, siehe Knüppelholz
 kurze Äste und unregelmäßig bebeilte Spalthölzer, die unter anderem als Wellerhölzer in Holzbalkendecken sowie als Stakholz in Lehmwänden eingesetzt werden

Knüppel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph W. Knüppel (1933–2017), deutscher Architekt, Designer und Bildhauer
 Anton Knüppel (1880–1940), deutscher Organist, Kirchenmusiker und Komponist
 Eduard Knüppel († 1928), deutscher Verwaltungsbeamter
 Erich Knüppel (1904–1977), deutscher Jurist
 Hartmut Knüppel (* 1953), deutscher Wirtschaftsingenieur, Consultant und Politiker (FDP)
 Lene Knüppel (* 1966), dänische Politikerin
 Rita Knüppel (* 1950), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Robert Knüppel (* 1931), Bürgermeister von Lübeck, Generalsekretär der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
 Wilhelm Knüppel (1902–1968), deutscher Offizier und Generalmajor der Wehrmacht

Weiteres:
 Villa Knüppel, Bremen

Siehe auch:

 Steuerknüppel
 Gangschaltung
 Knüppelung